(1911–1944), partisane italienne ;
 Jean-Charles Marchiani (né en 1943 à Bastia), préfet ; 
 Manuele Marchiani (né en 1989), joueur italien de volley-ball .

Références 
 .